Diachrysia brunickii är en fjärilsart som beskrevs av Klememsiewicz 1929. Diachrysia brunickii ingår i släktet Diachrysia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
brunickii